PTPRN () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 979 амінокислот, а молекулярна маса — 105 848.

Кодований геном білок за функціями належить до рецепторів, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як транскрипція, регуляція транскрипції, поліморфізм, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у клітинній мембрані, ядрі, мембрані, клітинних контактах, клітинних відростках, цитоплазматичних везикулах, синапсах, ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки